Compagna Communis – organizzazione territoriale della Genova medioevale
A Compagna – associazione culturale genovese
Pietro Compagna – politico italiano dell'Ottocento
Francesco Compagna – politico italiano del Novecento
Luigi Compagna – politico italiano, figlio di Francesco
compagna – amica di scuola, femminile di compagno
compagna – convivente femminile in un rapporto a due